

Sciences et techniques 
 La météorite de Pantar est une météorite tombée en 1938 sur le territoire de Pantar (Lanao du Nord, Philippines).

Sciences humaines et sociales 
 Le  est une langue papoue parlée dans l'ouest de Pantar (kabupaten d'Alor, Indonésie). Il fait partie du groupe des , lui-même inclus dans la famille des langues timor-alor-pantar.

Toponyme

Indonésie 
 Pantar ou Pulau Pantar, une petite île de la Sonde, la deuxième plus grande île du kabupaten d'Alor ;
 le Pantar Api, un volcan situé sur l'île de Pantar, dans les petites îles de la Sonde ;

Philippines 
 Pantar, une localité du Lanao du Nord.